Marcilio Florencio Mota Filho, comúnmente conocido como Nino, (nacido el 10 de abril de 1997) es un futbolista brasileño que juega como defensa central para el Fluminense de la Serie A de Brasil.

Trayectoria 
Nino comenzó a jugar al fútbol cuando era joven en Sport Recife. Posteriormente se trasladó a Criciúma EC, para el que estuvo activo hasta 2019. En 2019, el zaguero fue cedido al Fluminense y fichó al año siguiente. 

En 2020 fue incluido en la selección brasileña sub-23 para disputar los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, con la cual obtuvo la medalla de oro al proclamarse campeón del torneo masculino de fútbol, al vencer 2-1 a España.

Palmarés 

 Fluminense

 Copa Río: 2020

Dremios individuales 

 Selección del Campeonato Carioca: 2021

Títulos internacionales 

(*) Incluyendo la selección.

Referencias

Enlaces externos

Futbolistas de Brasil
Futbolistas de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020